Der Dreiband-Weltcup 2006/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 20. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 10. bis zum 16. März 2006 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Porto statt. Es war das vierte Dreiband-Weltcup Turnier in Porto.

Geschichte 
Bevor die offiziellen Qualifikationsrunden begannen wurde auf Grund der vielen Meldungen für das Weltcup-Turnier ein nationales Qualifikationsturnier an fünf Tagen ausgetragen. Das offizielle Turnier startete dann am 10. April. Gleich in der ersten Qualifikationsrunde gelang dem belgischen Routinier Paul Stroobants das Kunststück, einen Satz in einer Aufnahme zu beenden. Für das Hauptturnier konnte er sich aber nicht qualifizieren.

In der ersten Runde des Hauptturniers gab es gleich zwei große Überraschungen. Der aktuelle vierte der Weltrangliste Torbjörn Blomdahl unterlag dem in Europa völlig unbekannten Kolumbianer Alexander Salazar mit 2:3 Sätzen. Nicht viel besser erging es dem Weltranglistensiebten Semih Saygıner. Der Portugiese Mario G. Aranha besiegte ihn in ebenfalls 3:2 Sätzen. Weitere große Überraschungen gab es bis zum Finale nicht. In einem sehr stark von der Taktik geprägten Finale setzte sich am Ende der Weltranglistenerste Daniel Sánchez mit 3:1 Sätzen gegen Dick Jaspers durch.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Porto wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite Christian Rudolph als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien und der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Marco Zanetti
  Jean Paul de Bruijn
  Semih Saygıner
  Filipos Kasidokostas
  Eddy Merckx
  Adnan Yüksel
  Luis Aveiga
  Murat Naci Çoklu

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Nikos Polychronopoulos
1 × CEB:  Christian Rudolph
2 × ACBC:  Kim Kyung-roul,  Hideaki Kobayashi
2 × CPB:  Merlin Romero,  Alexander Salazar
2 × organisierender Verband:  Jorge Theriaga,  Rui Manuel Costa

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2006 2
Karambolageveranstaltung 2006
Billardturnier in Porto